O Projeto LEGO Millyard (em inglês, "The LEGO Millyard Project") foi um extenso projeto desenvolvido em parceria entre o SEE Science Center em Manchester, o New England LUG (NELUG) e o LEGO Group, entre outros, que construiu a maior instalação permanente LEGO em escala, com minifigs, do mundo.

O projeto construiu uma miniatura em escala das instalações do The Amoskeag Millyard, com o aspecto que teria por volta de 1915, quando se constituía na maior planta industrial têxtil no mundo. Devido ao seu porte e complexidade, o projeto foi construído em etapas, entre Outubro de 2004 e Novembro de 2006.

Curiosidades
O projeto consumiu aproximadamente três milhões de peças LEGO;
A maquete é "habitada" por cerca de oito mil minifiguras;
A execução consumiu mais de dez mil homens-hora de trabalho para ser concluída;
A The Amoskeag Company construiu todos os edifícios de seus moinhos entre 1838 e 1915.

Ver também
LEGO Serious Play
Legotown
The Brick Testament

Ligações externas
Página do Millyard Project no SEE Science Center
Galeria de fotos na página da NELUG sobre o projeto

Lego